Geografia:
 Muntanyes:
 Puig d'en Rovira: muntanya situada al municipi de Querol (Alt Camp)
 Puig d'en Rovira: muntanya situada al municipi de Quart (Gironès)
 Edificis:
 Puig d'en Rovira (edifici): edificació històrica del municipi de Quart (Gironès)